Zkratka CGI může označovat následující:

 Common Gateway Interface – protokol pro komunikaci mezi webovým serverem a programem generujícím dynamický obsah (.cgi je také obvyklá přípona názvu souboru s tímto programem)
 CGI (firma) (Conseillers en gestion et informatique) – kanadská IT firma
 Computer-generated imagery – počítačová animace, počítačem generovaná grafika a efekty ve filmech, televizních programech a jiných médiích.

Externí odkazy 
 

Zkratky